TJ Slavoj TKZ Polná (celým názvem: Tělovýchovná jednota Slavoj Továrna na kovové zboží Polná) je český fotbalový klub, který sídlí v Polné v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1927 pod názvem SK Polná. Svůj současný název nese od roku 1992. Od sezóny 2011/12 hraje Moravsko-Slezskou Divizi - skupinu D (MSD-D) (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na městském fotbalovém stadionu Polná s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1927 – SK Polná (Sportovní klub Polná)
 1948 – TJ Slavoj Polná (Tělovýchovná jednota Slavoj Polná)
 1992 – TJ Slavoj TKZ Polná (Tělovýchovná jednota Slavoj Továrna na kovové zboží Polná)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1991–1993: I. B třída Jihomoravské župy – sk. A
 1993–1997: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1997–2002: I. A třída Jihomoravské župy – sk. A
 2002–2005: I. A třída Kraje Vysočina – sk. B
 2005–2006: I. A třída kraje Vysočina – sk. A
 2006–2011: Přebor Kraje Vysočina
 2011– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ Slavoj TKZ Polná „B“ 
TJ Slavoj TKZ Polná „B“ je rezervní tým Polné, hrající od sezóny 2017/18 I. B třídu Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2014/15, kdy se v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2012: Okresní přebor Jihlavska
 2012–2013: I. B třída Kraje Vysočina – sk. B
 2013–2017: I. A třída Kraje Vysočina – sk. A
 2017– : I. B třída Kraje Vysočina – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 15–16
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strana 28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strana 31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky, fotbalpolna.cz 
 80 let polenského fotbalu (1927–2007), mesto-polna.cz [cit. 2007-05-19, autor Jindřich Skočdopole st.] 

 
Polná, Slavoj TKZ
Polná, Slavoj TKZ
Sportovní kluby v Polné
Fotbal v Polné